In the Navy (film), een Amerikaanse film uit 1941, van regisseur Arthur Lubin
 In the Navy (single), een single van de Village People uit 1979